Catherine Lacey puede referirse a:

 Catherine Lacey (1904-1979) actriz británica
 Catherine Lacey escritora estadounidense